Ла Гвасима има више значења:

 Ла Гвасима (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвасима (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвасима (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвасима (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвасима (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвасима (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвасима, Септима Манзана де Сан Мигел (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвасима (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Гвасима (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Гвасима (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гвасима (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гвасима (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гвасима (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гвасима (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гвасима (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гвасима (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гвасима (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гвасима (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гвасима (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвасима (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвасима (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвасима (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвасима (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвасима (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвасима (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвасима (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику